Pácora kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pácora (ort), Caldas, 
 Pácora (kommun), Caldas,